Jiří Němec je jméno vícero osob:

 Jiří Němec (architekt) (1930-1993) - český architekt
 Jiří Němec (filosof) (1932–2001) – český filosof, psycholog a jeden z iniciátorů Charty 77
 Jiří Němec (fotbalista) (* 1966) – český fotbalista
 Jiří Němec (pedagog) (* 1970) – český vysokoškolský pedagog
 Jiří Němec (politik) (* 1971) – český komunální politik